Barranquitas peut désigner :

Porto Rico 
 Barranquitas : une municipalité.

Barranquitas : la capitale de la paroisse civile de Donaldo García de la municipalité de Rosario de Perijá dans l'État de Zulia.

Homonymie de toponyme